Carlos Morel ist der Name folgender Personen:

* Carlos Morel (Maler) (1813–1894), argentinischer Maler
 Carlos Morel (Musiker) (* 1958), argentinischer Tangosänger